Eileen Bennett e Betty Nuthall hanno battuto in finale Cilly Aussem e Elizabeth Ryan 9-7, 6-2.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1931